Лалле́н ():

 Лаллен — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.
 Дом де Лален (фр. Maison de Lalaing) — дворянский род Франции, играл важную роль в истории Геннегау и Нидерландов.

Персоналии
 Антуан I де Лален (1480—1540) — государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Антуан II де Лален (1533—1568) — государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Антуан III де Лален (1588—1613) — 5-й граф ван Хогстратен
 Гийом де Лален (кон. XIV века — 1475) — бургундский государственный деятель и дипломат, стадхаудер Голландии, Зеландии и Фрисландии.
 Гийом де Лален (1563—1590) — 4-й граф ван Хогстратен, граф де Реннебург.
 Жосс де Лален (ок. 1437—1483) — бургундский военачальник и государственный деятель, адмирал Фландрии, стадхаудер Голландии, Зеландии и Фрисландии.
 Маргарита де Лален (1574—1650) — 5-я графиня де Лален, баронесса д’Экорне, дама де Ваврен.
 Симон VIII де Лален (1405—1476) — бургундский военачальник и государственный деятель, рыцарь ордена Золотого Руна.
 Филипп де Лален (ок. 1430—1465) — бургундский дворянин, советник и камергер герцога Филиппа III Доброго.
 Филипп I де Лален (ок. 1510—1555) — военный и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Филипп II де Лален (ум. 1582) — военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов.
 Филиппа-Кристина де Лален (ок. 1545—1582) — принцесса д’Эпинуа, героиня Нидерландской революции.
 Франсуа де Лален (1577—1590) — 4-й граф де Лален, барон д’Экорне, сеньор де Ваврен.
 Шарль I де Лален (1466—1525) — государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Шарль II де Лален (1506—1558) — военачальник и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Шарль III де Лален (ок. 1569—1626) — 6-й граф ван Хогстратен.
 Эммануэль-Филибер де Лален (1557—1590) — адмирал Фландрии, военачальник и государственный деятель Испанских Нидерландов.

См. также